Ruaidrí II Ua Conchobair, Rory O’Connor (116-1198) – król Connachtu, wielki król Irlandii
 Rory O’Connor (1883-1992) – irlandzki działacz republikański, bojownik IRA
 Rory O’Connor – irlandzki filmowiec